Ottensamer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ottensamer (* 1989), österreichischer Klarinettist
 Daniel Ottensamer (* 1986), österreichischer Klarinettist
 Ernst Ottensamer (1955–2017), österreichischer Klarinettist